Haching steht für:

Hachinger Bach
Oberhaching
Unterhaching